Odysseus auf Ogygia ist 
ein Schauspiel von Fritz von Unruh, das 1968 in Frankfurt am Main uraufgeführt wurde – siehe Odysseus auf Ogygia (Schauspiel)
eine Oper von Klaus Michael Arp, die 1988 als Auftragswerk zum 200-jährigen Bestehen des Theaters Koblenz ebendort uraufgeführt wurde – siehe Odysseus auf Ogygia (Oper)